Ивана Рейтмаерова́ (; род. 4 мая 1992 года в Кошице, Чехословакия) — словацкая фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Она — двукратная чемпионка Словакии. Первая фигуристка Словакии принявшая участие в Олимпийских играх (2010 года). По состоянию на июнь 2011 года занимает 117-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Дебютировала Ивана на международной арене в 2005 году. Тренировалась у своей матери Иветы Рейтмаеровой. Брат Иваны, также фигурист, представляющий Словакию на международном уровне в мужском одиночном катании — Петер Рейтмаер.

На чемпионате мира 2009 года Ивана заняла 14-е место, что позволлило Словакии выставить одну спортсменку в одиночном катании на зимние Олимпийские игры 2010. Выступила там Ивана неудачно, в короткой программе заняла 28-е место и в произвольную не прошла.

Сезон 2010—2011 Рейтмаерова полностью пропустила, а следующий начала с национального чемпионата, на котором стала 5-й (чемпионат Словакии проводится совместно с чемпионатами Польши и Чехии, и среди всех участвовавших 14-ти одиночниц, Ивана была лишь 12-й). После этого, не принимала участия в международных соревнованиях.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте tracings.net

Родившиеся в Кошице
Фигуристы Словакии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года